Sultanov (en russe : Султанов) ou au féminin Sultanova, est un patronyme dérivé du prénom Sultan, et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
Afag Sultanova (1987-), judokate handisport azerbaïdjanaise ;
Alexei Sultanov (1969–2005), pianiste classique russo-américain ;
 Hajibey Sultanov (1921–2008), astronome azerbaïdjanais ;
 Hamid Sultanov (1889–1938), homme politique azerbaïdjanais ;
 Jeyhun Sultanov (né en 1979), footballeur azerbaïdjanais ;
  (né en 1993), footballeur russe ;
 Raïn Sultanov (né en 1965), saxophoniste azerbaïdjanais ;
  (né en 1959), général azerbaïdjanais.

Notes et références 

Homonymie de patronyme azéri